Die Österreichische Fußballmeisterschaft 1995/96 wurde vom Österreichischen Fußball-Bund ausgerichtet. Als Unterbau zur 1. Bundesliga diente die eingleisig geführte 2. Bundesliga. Als dritte Leistungsstufe fungierten die Regionalliga Ost (Wien, Niederösterreich, Burgenland), Mitte (Kärnten, Oberösterreich, Steiermark) und West (Salzburg, Tirol, Vorarlberg).

Erste Leistungsstufe – 1. Bundesliga

Modus 
Die Meisterschaft in der 1. Bundesliga wurde mit 10 Mannschaften bestritten, die während des gesamten Spieljahres je viermal aufeinander trafen. Die Wiener Rapid konnte zum 30. Mal Österreichischer Fußballmeister werden. Der Meistertitel wurde in der letzten Runde durch einen 2:0-Sieg über den zweiten Sturm Graz fixiert. Als Meister nahm man an der Qualifikation zur Champions League 1996/97 teil, absolvierte diese erfolgreich. Vizemeister Sturm durfte dank des Cupsieges am Europacup der Cupsieger 1997 teilnehmen, wo die Mannschaft in Runde 1 scheiterte. Tirol und GAK vertraten Österreichs Fußball im UEFA-Cup 1997; Tirol kam über die Qualifikation bis in die erste Runde, GAK erreichte das Sechzehntelfinale. Austria, LASK und Ried starteten im UI-Cup 1996. Mit dem SK Vorwärts Steyr musste der Letztplatzierte der Meisterschaft absteigen. Der Platz in der 1. Bundesliga wurde durch den Meister der 2. Bundesliga, dem FC Linz, in der folgenden Saison ersetzt. Zudem wurde eine Relegation zwischen dem vorletzten der 1. Bundesliga und dem Vizemeister der 2. Bundesliga ausgetragen. Hier setzte sich der FC Admira/Wacker durch und blieb somit der 1. Bundesliga erhalten.

Wissenswertes

Einführung der Drei-Punkte-Regel 
In dieser Saison wurde ausgehend von der UEFA die Drei-Punkte-Regel in der gesamten österreichischen Meisterschaft eingeführt, das heißt ein Sieg zählt nunmehr nicht nur zwei, sondern drei Zähler.

Abschlusstabelle 

|}

Torschützenliste 

|}
siehe auch Liste der besten Torschützen Österreichs

Die Meistermannschaft der Wiener Rapid 
Michael Konsel – Trifon Iwanow, Patrick Jovanovic, Roman Pivarník, Michael Hatz, Peter Schöttel, Peter Stöger, Maciej Śliwowski, Stephan Marasek, Andreas Heraf, Zoran Barisic, Dietmar Kühbauer, Peter Guggi, Sergej Mandreko, Christian Stumpf, Carsten Jancker, René Haller, Oliver Lederer, Sascha Bürringer – Trainer: Ernst Dokupil

Zweite Leistungsstufe – 2. Division

Abschlusstabelle 

|}

Torschützenliste 

|}

Dritte Leistungsstufe – Regionalligen

Regionalliga Ost 
Abschlusstabelle

|}

Regionalliga Mitte 

LUV Graz stieg freiwillig in die steirische Landesliga ab, nachdem eine Fusion mit Sturm Graz nicht zustande gekommen war. Stattdessen wurde für die Saison 1996/97 der SVG Bleiburg als Mitaufsteiger festgelegt. (Siehe bitte dazu die Ausführungen zur Saison 1996/97.)
Abschlusstabelle

|}

Aufstieg Gruppe West – Regionalliga West 
In Salzburg, Tirol und Vorarlberg wurde jeweils im Herbst eine Landesliga-Meisterschaft ausgetragen. Im Frühjahr spielten die besten zweitplatzierten bzw. drittplatzierten um den Aufstieg in die 2. Division.

Abschlusstabelle

|}

Relegation

Literatur 
 Josef Huber: Tagebuch des Jahrhunderts, Fußball-Österreich von 1901 bis 2000. Verlag Wolfgang Drabesch, Wien 2000.

Weblinks 
 Saison 1995/96 bei austriasoccer.at
 Saison 1995/96 bei rsssf.com

Osterreichische Fussballmeisterschaft 1995/96
1995/96